Me Plus One — це третій і останній сингл з альбому Empire, британського гурту «Kasabian».

Трек-лист 
2-track CD
 "Me Plus One" – 2:28
 "Somebody to Love" (Radio 1 Live Lounge Version)
Maxi-CD
 "Me Plus One" – 2:28
 "Me Plus One" (Jacques Lu Cont Mix)
 "Caught in Her Mind" (Paradise Remix)
 "Me Plus One" (video)
 The uncensored director's cut version of the video.
10" Vinyl
 "Me Plus One (Jacques Lu Cont Mix)"
 "Me Plus One (Jacques Lu Cont Dub)"
 "Me Plus One" – 2:28

Пісні Kasabian
Сингли 2007
Пісні 2007
Рок-пісні